Куле́ша — польская фамилия.
 Кулеша — польский дворянский род.
 Кулеша, Агата (род. 1971) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения.
 Кулеша, Артём Павлович (род. 1990) — российский футболист.
 Кулеша, Вадим Анатольевич (1932—2011) — советский инженер-металлург, лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук.
 Кулеша, Ирина Михайловна (род. 1986) — белорусская тяжелоатлетка.
 Кулеша, Зофия (более известна под фамилией Прауссова; 1878—1945) — польская социалистка, политическая и общественная деятельница.
 Кулеша, Михал (1799—1863) — польско-белорусско-литовский художник.
 Кулеша, Рышард (1931—2008) — польский футболист и тренер.
 Соколовская-Кулеша, Беата (род. 1974) — польская гребчиха-байдарочница.

См. также 
 Кулеш (значения)